Bodhisthal és un temple jain situat a 13 km de Rajsamand al Rajasthan. El 1760 va sorgir a Kelwa la secta dels jains anomenada terapanth, fundada pel santó jain Bhikam; progressivament es va estendre per tota l'Índia i actualment és una de les principals sectes jainistes. El seu cap al  fou Acharya Tulsi (1920-23 de juny de 1997) fou el promotor del moviment Anuvrat, pacifista, que pretén crear un orde polític i social no violent. A Bodhisthal fou on Bhikam va fer la seva primera pregària.

Districte de Rajsamand